Weis-Ostborn ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Weis Ritter von Ostborn (* 9. April 1869 in Venedig, † 8. August 1922 in Weiz Steiermark), österreichischer k.k. Hof- und Gerichtsadvokat, Gründer der Südmärkischen Volksbank in Graz
 Josef Weis Ritter von Ostborn (* 17. November 1806 in Wien, † 10. Februar 1904 in Graz), österreichischer Musiker
 Julius Weis-Ostborn (1880–1927), österreichischer Musiker, Dirigent und  Förderer des Schaffens von Joseph Marx und Gustav Mahler
 Maja Weis-Ostborn (* 22. Mai 1919, † 31. August 2004), verehelichte Lampersberg, österreichische Sopranistin, Mäzenin am Tonhof
 Rudolf von Weis-Ostborn (1876–1962), österreichischer Dirigent und Komponist
 Wolfgang Weis-Ostborn (* 1895, † 31. März 1960), österreichischer Arzt und Musiker